Az 1981-es rali-világbajnokság volt a 9. rali-világbajnoki szezon. Január 24-én kezdődött és november 25-én lett vége. Az egyéni bajnok Ari Vatanen lett, a csapat világbajnok pedig a Talbot.

Végeredmény

Versenyző

További információk 

 1981-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali